Een provincie van Burundi, zie Ngozi (provincie)
 De hoofdstad van de provincie, zie Ngozi (stad)
 Ngozi (commune), een gemeente in dezelfde provincie

Zie ook
 Ngozi Okonjo-Iweala, directeur-generaal van de Wereldhandelsorganisatie (2021- )